A Rádio Federal (mais conhecida como Federal FM) é uma estação de rádio brasileira com sede em Pelotas, RS. Pertence à Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e opera na frequência 107,9 MHz FM.

A Rádio Federal FM é um veículo de comunicação de natureza educativa, que tem nas ações pedagógicas seu escopo principal. Nesta perspectiva, a Rádio oferece ao público uma programação voltada para a difusão da ciência, da tecnologia, da inovação, da arte e da cultura, sempre orientada pela ampla divulgação dos direitos da cidadania. A promoção das atividades da UFPEL, através de programas produzidos pela emissora ou em colaboração com membros da comunidade universitária e da comunidade externa é um dos principais objetivos da Federal FM.

Criada através da Portaria 953, de 14 de setembro de 1977, pelo Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel) do Ministério das Comunicações, com a finalidade de operar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, a então Rádio Cosmos FM iniciou suas transmissões experimentais em agosto de 1980, e teve sua inauguração oficial realizada no dia 08 de janeiro de 1981.

O ato inaugural contou com a presença do reitor Ibsen Wetzel Stephan, do pró-reitor de Extensão José Passos de Magalhães e do primeiro diretor da emissora, professor José Maria Marques da Cunha, além de diversas  autoridades e convidados que prestigiaram o ato. A equipe que iniciou os trabalhos da primeira FM Educativa do Rio Grande do Sul foi composta pelos servidores Cleber Luiz Zurchimitten, Francisco Luis da Silva Magalhães, Giovani Mendes da Silva, Luiz Virgilio Lopes Padilha, Paulo de Oliveira Mancini, Roberto Gustavo Engelbrecht e Rudinei Tellier de Freitas.

Pela direção da Rádio Cosmos passaram também os professores Sebastião Ribeiro Neto e João Manoel dos Santos Cunha, além do jornalista Roberto Gustavo Engelbrecht, servidor que por mais tempo dirigiu a emissora. Em 18 de julho de 1992, proposição aprovada por decisão do Conselho Universitário da Universidade Federal de Pelotas autorizou a alteração do nome fantasia da emissora, passando do original “Rádio Cosmos FM” para a atual denominação de “Rádio Federal FM”. A mesma sessão deliberou pela anexação da estrutura administrativa da Rádio à Coordenadoria de Comunicação Social do Gabinete do Reitor, desvinculando-a da Pró-reitoria de Extensão e Cultura.

Os trasmissores e a torre da antena da Rádio se localizam nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude 31°48’02.69″ S / Longitude 52°24’32.00″ O. Com outorga para operar com potência de transmissão de 10 kW, a Rádio Federal FM UFPEL ocupa a frequência 107,9 MHz no dial.

Em dezembro de 2012, a Rádio inaugurou novas instalações no anexo do Lyceu Rio-grandense, uma das edificações de valor histórico e cultural da Universidade, localizado no centro da cidade de Pelotas. Equipada com três estúdios e área administrativa mista, a Rádio passou a contar com uma infraestrutura física qualificada, projetada e dimensionada para a otimização dos fluxos de produção radiofônica.

Programação

Através do conhecimento científico, da extensão universitária, da promoção de ações jornalísticas e destinadas ao bem comum e da experimentação artística e cultural; a programação radiofônica da Federal FM é constituída. O tripé da Rádio baseia-se em: música, informação/prestação de serviços e programas culturais/educativos.  Assim, segmentos como: arte, educação, cultura, meio-ambiente, saúde e, até mesmo, recreação, apresentam-se como pautas constantes.

Objetivos

A Rádio é articulada como um importante veículo de comunicação e extensão da Universidade Federal de Pelotas. Comprometido com a sociedade, o veículo radiofônico busca a aproximação com a comunidade objetivando atividades de divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional, através de uma programação com finalidades educativo-culturais.

A Rádio Federal FM tem como objetivo geral cumprir seu papel de meio de comunicação pública, de acordo e defensor dos princípios da universidade pública, gratuita e de qualidade, e atuante no movimento de democratização da Comunicação no Brasil e no mundo. Seus objetivos específicos são:

– Prestar serviços de interesse da sociedade em geral

– Elevar o nível cultural da população

– Desenvolver uma programação informativa focada na responsabilidade pública e didática de informar

– Promover a diversidade cultural, social e política

– Divulgar a Universidade Federal de Pelotas

– Envolver a comunidade de abrangência do veículo em seu projeto e prática

– Possibilitar alternativas que contribuam na formação de uma visão ampla da realidade social e que busque a construção da cidadania

– Contribuir para a defesa dos princípios democráticos e dos direitos humanos

– Ser um espaço de aprendizado para estudantes e comunidade universitária utilizando-se do seu caráter laboratorial

O público-alvo

O público-alvo  não apresenta distinção de faixa etária, classe social e outras características psicográficas e demográficas. A Rádio Federal FM segmenta sua programação com base geográfica, na região de atuação Pelotas. Com isto, busca-se promover a igualdade de acesso às expressões artísticas e ao conhecimento científico e tecnológico e, consequentemente, contribuir para a diminuição das diferenças sociais.

A proposição de um público heterogêneo coloca um imenso desafio para a Rádio, o qual se pretende superar permanentemente por meio da construção e efetivação de uma programação consistente e coerente que considera os dados sobre faixas de público em determinados horários e, ao mesmo tempo, constitui um projeto global de formação de público e veiculação de conteúdos – musicais e informativos – diversificados.

Ligações externas 

 

Federal FM
Estações de rádio universitárias do Brasil
Universidade Federal de Pelotas
Estações de rádio públicas do Brasil